Тірлбі — прізвище.

Відомі носії:
 Роб Тірлбі (* 1979) —  футболіст
 Олівія Тірлбі (* 1986) — американська акторка
 Томас Тірлбі (близько 1500 — 1570) — англійський єпископ